Blauvelt House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Blauvelt House (Franklin Lakes, New Jersey), NRHP-ID 85002590
 Blauvelt House (Harrington Park, New Jersey), NRHP-ID 83001473
 Blauvelt House (Norwood, New Jersey), NRHP-ID 83001474
 Blauvelt House (New City, New York), NRHP-ID 85000659